В 2001 году проходил 53-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Итоги сезона 
2001 год стал концом эры класса «500cc», с 2002 года премьер-класс стал называться «MotoGP». Однако и сам 2001 год стал началом новой эры — эры побед в чемпионатах для Валентино Росси. Его первый год обучения уже прошел, он выиграл 11 гонок, оставив далеко позади ближайшего соперника Макса Бьяджи. Росси и Бьяджи начали сезон с некрасивого инцидента на Мото Гран-при Японии, где Бьяджи попытался столкнуть Росси с трека на скорости 150 км/ч, а Росси ответил 2 кругами позже агрессивным обгоном и демонстрацией среднего пальца. Росси выиграл тот чемпионат и обеспечил себе победу за 2 гонки до его окончания.
Лучшим новичком года стал Синъя Накано.

Гран-при

500cc 

 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.

Положение в Кубке конструкторов 500cc

250cc

125cc 

Мотогонки Гран-при по сезонам